Unterbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Unterbach (Düsseldorf), Stadtteil von Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Unterbach (Gemeinde Egg), Ortsteil der Gemeinde Egg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg 
 Unterbach BE, Ortsteil der Gemeinde Meiringen im Berner Oberland, Kanton Bern, Schweiz
 Unterbach (Owingen), Weiler der Gemeinde Owingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Unterbach (Gemeinde Puch), Ort bei Sankt Jakob am Thurn, Gemeinde Puch bei Hallein, Bezirk Hallein, Bundesland Salzburg
 Unterbach (St. Martin in Passeier), Weiler der Fraktion Kalmtal der italienischen Gemeinde St. Martin in Passeier, Südtirol, Italien

Gebäude:
 Haus Unterbach, Wasserburg in Düsseldorf-Erkrath

Gewässer:
 Unterbach oder Neue Medenbach, linker Zufluss der Alten Medenbach oder Hochbach (zur Prüm) nahe bei Echtershausen, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Unterbach (Dillerbach), rechter Oberlauf des Dillerbachs nach Niedersohren, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Unterbach (Fils), rechter Zufluss der Fils in Eislingen/Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Unterbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers bei Uttenhofen, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Unterbach, anderer Name des Schwarzbach (Krümmelbach), eines Bachs im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Unterbach (Lachener Grün), linker Zufluss des Lachener Grüns, zur Kinzig bei Lachen, Gemeinde Steinbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Unterbach (Lahn), rechter Zufluss der Lahn in Dausenau, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Unterbach (Mahlspürer Aach), rechter Zufluss des Hauptoberlaufs der Mahlspürer Aach (zur Stockacher Aach) bei Unterbach, Gemeinde Owingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Unterbach (Mühlenbach), rechter Zufluss des Mühlenbachs (rechter Oberlauf des Brühlbachs oder Briehlbachs, zum Krebsbach, zur Stockacher Aach) beim Eichenhof von Eigeltingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg 
 Unterbach (Prim) oder Unterbach II, linker Zufluss der Prim in der Stadt Spaichingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Unterbach (Unterbach) oder Unterbach I, rechter Zufluss des Unterbach (Prim) oder Unterbach II im Südwestrand von Spaichingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

 Unterbacher See, abflussfreier Grundwassersee bei Unterbach (Düsseldorf), Stadt Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Niederbach
 Unterbäch
 Unterer Bach
 Oberbach